Pimpinella bubonoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Pimpinella bubonoides ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
bubonoides